Manuel Silveira de Oliveira (Velas, ilha de São Jorge, Açores, 1730 -?) foi um militar português prestou serviço no exército português Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Relações familiares 
Foi filho de Jorge Oliveira de Lemos (1707 -?) e de D. Ana da Silveira (29 de Março de 1707 -?). 
Casou em 30 de Outubro de 1756 com D. Joana de Jesus Machado (1730 -?) de quem teve:

Clara Mariana da Silveira (1770 -?) casada com João Inácio da Silveira.
José Silveira de Lemos (1779 -?) casado com D. Maria Inácia da Silveira.
Rosa Joana de Jesus da Silveira.
Francisca Rosa da Silveira.

Referencias 
Genea Sapo.pt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores